Die Saison 1997/98 war die 23. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der RbEJ Gleisdorf und der SK Absam aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen der SC Traun 67 und der SC Margareten Wien, der seine Mannschaft nach der fünften Runde zurückzog.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz gewann mit sechs Punkten Vorsprung den dritten Titel in Folge.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1997/98.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 11. und 12. Oktober 1997 in Velden am Wörther See, vom 7. bis 9. November 1997 in Eichgraben, vom 23. bis 25. Januar 1998 in Graz und vom 6. bis 8. März 1998 in Fürstenfeld.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Die Ergebnisse des SC Margareten Wien wurden nach dessen Rückzug annulliert.

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1998/99 

Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 17. bis 19. April auf der Schallaburg bei Melk statt. Die Teilnehmer waren die beiden Erstplatzierten der Staatsliga B Ost, der SK Loosdorf und der ATSV Stein/Steyr, der SK Kufstein (Sieger der Staatsliga B West) und der SV Gamlitz als Sieger der Staatsliga B Süd. In einem ausgeglichenen Feld (die Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Platz betrug nur einen Punkt) belegten Loosdorf und Kufstein die beiden ersten Plätze und stiegen damit in die Staatsliga A auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers auf chess-results.com

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1997
Schachveranstaltung 1998
Sportsaison 1997/98